Fuzz (film), een film uit 1972
 Fuzzbox (vaak verkort tot Fuzz), een elektrische versterker met een extreem vervormingseffect
 FUZZ!, een televisieprogramma op JIM
 Steve Kmak (bekend als Fuzz), Amerikaans basgitaarspeler van de band Disturbed